Die Liste der Basketball-Europapokalsieger der Frauen enthält alle europäischen Basketballvereine, die bisher mindestens einmal einen der zwei, von der FIBA Europa, einer Unterorganisation des Weltverbandes FIBA, seit 1959 organisierten Europapokalwettbewerbe – die Euroleague Women (bis 1991 Europapokal der Landesmeister) und den Eurocup Women (bis 2002 Ronchetti Cup) gewannen. Nicht berücksichtigt wird der Europe SuperCup Women. Es werden in der erstgenannten Liste alle Sieger aufgeführt. Eine weitere Liste nennt alle Vereine mit der jeweiligen Gesamtzahl der Siege sowie die Zahl der Siege bei den einzelnen Turnieren und eine dritte Liste gibt die Länderwertung wieder.

Die meisten Siege bei den Europapokalwettbewerben erzielte TTT Rīga als Daugava Rīga mit 18 Siegen. Dreimal hintereinander einen Europapokal zu gewinnen, ein sogenannter Hattrick, gelang bisher drei Vereinen: Im Europapokal der Landesmeister bzw. der Euroleague gelang dies TTT Rīga als Daugava Rīga mehrfach, so dass man sogar 12-mal in Folge (1964 bis 1975) den Titel gewann. AS Vincenza (1985 bis 1988) und Spartak Moskowskaja Oblast (2007 bis 2010) konnte je viermal in Folge gewinnen. Spartak Moskowskaja Oblast gewann auch fünfmal in Folge über beide Wettbewerbe verteilt: 2006 den Eurocup, 2007 bis 2010 die Euroleague.

Die Wettbewerbe im Überblick

Klubrangliste nach Titeln 
Bisher gewannen 47 europäische Klubs mindestens einmal einen Europapokal.

Länderrangliste nach Titeln 
Bisher gewannen Vereine aus 15 Ländern Europas mindestens einmal einen Europapokal.

* Spartak Sankt Petersburg (Leningrad), Spartak Moskau (Spartak Moskowskaja Oblast) und ZSKA Moskau haben Titel für die Sowjetunion/Russland sowie USK Prag für Tschechoslowakei/Tschechien gewonnen, daher ergeben sich hier bei der Gesamtzahl drei Klubs mehr als bei der Klubrangliste weiter oben.

Frauenbasketballwettbewerb
Europapokalsieger
Pokalsieger